ČZ 175 může být:

 ČZ 175 (1935-1946) – motocykl vyráběný v letech 1935–1946
 ČZ 175/501 Čezeta – motocykl vyráběný v letech 1957–1960
 ČZ 175/502 Čezeta – motocykl vyráběný v letech 1960–1963
 ČZ 175/356 - motocykl vyráběný v letech 1956-1959
 ČZ 175/477 – motocykl vyráběný od roku 1968
 ČZ 175/478 – motocykl vyráběný od roku 1983
 ČZ 175/487 – motocykl vyráběný v letech 1987–****